Anadia, comune del distretto portoghese di Aveiro
Anadia, comune dello Stato brasiliano dell'Alagoas